Hilleke ist der Familienname folgender Personen:
 Dorte Hilleke, 1631 Angeklagte in Hexenprozessen
 Wolfgang Hilleke (* 1963), Bürgermeister der Stadt Attendorn